Lord Jim – romanzo di Joseph Conrad pubblicato nel 1899-1900
Lord Jim – film del 1925 diretto da Victor Fleming, tratto dal romanzo
Lord Jim – film del 1965 diretto da Richard Brooks, tratto dal romanzo